Christina Schmuck – ex slittinista tedesca occidentale
 Udo Schmuck – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco orientale
 Uta Schmuck – ex nuotatrice tedesca orientale